42. Turniej Czterech Skoczni był częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 1993/1994. Rozgrywany był od 30 grudnia 1993 do 6 stycznia 1994.

Turniej wygrał  Espen Bredesen.

Oberstdorf 
Data: 30 grudnia 1993
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 1994
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 1994
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 1994
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 

1993 w sportach zimowych
1994 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
1993 w Niemczech
1994 w Niemczech
1994 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen